Bonga může být:

 bonga (hudební nástroj) – bicí hudební nástroj, dva spojené bubínky (pomnožné číslo)
 Bonga (hudebník) neboli Bonga Kwenda – angolský zpěvák a hudební skladatel
 Bonga (město) – město v jihozápadní Etiopii
 Bonga (naleziště) – naleziště ropy v Nigérii
 bonga (plavidlo)

Související články 
 bongo